Че́двик, Че́дуик, Ча́дуик () — английская фамилия и топоним.

Топонимы 
 Чедвик (Иллинойс) — деревня в штате Иллинойс (США);
 Чедвик (гора) — горная вершина в архипелаге Шпицберген.

Фамилия 
 Чедвик, Джеймс (1891—1974) — физик, открыватель нейтрона;
 Чедвик, Джон (1920—1998) — лингвист, один из авторов дешифровки критского письма;
 Чедвик, Линн Расселл (1914—2003) — британский скульптор;
 Чедвик, Нора Кершоу (1891—1972) — британский историк-медиевист и кельтолог;
 Чедвик, Оуэн (1916—2015) — британский англиканский священник, историк христианской церкви XX века;
 Чедвик, Стивен Фаулер (1825—1895) — американский политик;
 Чедвик, Эдвин (1800—1890) — английский общественный деятель, отстаивавший массовое внедрение государственного здравоохранения;
 Чедвик, Элизабет (род. 1957) — английская писательница.
  — английский учёный, президент Британской академии (1981—1985).
 Чедвик, Джейми (род. 1998) — британская автогонщица.

Чедуик 
 Чедуик, Джордж Уайтфилд (1854—1931) — американский композитор;
 Чадуик, Люк (род. 1980) — английский футболист, полузащитник клуба «Кембридж Юнайтед»;

Примечания